Abdisho oder Abdiso ist der Name folgender Personen:

 Abdiso bar Brika (* vor 1291; † 1318), Metropolit von Nisibis und Armenien der Assyrischen Kirche des Ostens
 Abdisho I., von 963 bis 986 Patriarch
 Abdisho III., von 1139 bis 1148 Patriarch
 Abdisho IV. Maron († 1570), von 1555 bis 1570 Patriarch der Chaldäisch-katholischen Kirche
 Abdisho V. Khayat (1827–1899), von 1894 bis 1899 Patriarch von Babylon der Chaldäer